Eckenmühle ist der Ortsname von

 Eckenmühle (Eckental), Ortsteil des Marktes Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Eckenmühle (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Eckenmühle (Marktleuthen), Ortsteil der Stadt Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern